AFL kan syfta på

 AFL –  en sammanslutning under perioden 1960-69 i USA för amerikansk fotboll, se American Football League
 AFL- – en amerikansk organisation, se Arena Football League
 AFL – Australiens nationella tävling i den australiska idrotten, australisk fotboll, se Australian Football League
 AFL – en tidigare fackförening i USA, se American Federation of Labor
 AFL-CIO – USA:s största fackorganisation
 AFL – IATA:s kod för en flygplats i Alta Floresta, Brasilien, se Alta Floresta Aeroporto
 AFL – ICAO:s kod för ett flygbolag i Ryssland, se  Aeroflot Russian Airlines
 AFL – en del av Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet, se Arkeologiska forskningslaboratoriet